Romanowo (gromada w powiecie makowskim) 
 Gromada Romanowo (powiat czarnkowski) 
 Romanowo Górne (gromada) (powiat czarnkowski)